Yvert est un patronyme, il peut désigner :
 Benoît Yvert, administrateur et historien français
 Sylvie Yvert, romancière française

La famille Yvert, composée, entre autres de :
Eugène Yvert, fondateur de l'imprimerie Yvert
Henry Yvert, propriétaire à partir de 1870
Louis Yvert, cocréateur du catalogue Yvert et Tellier avec Théodule Tellier
Pierre Yvert, directeur de L'Écho de la timbrologie

Homonymie de patronyme